Шкорпик:

 Шкорпик, Велимир (1919—1943) — югославский военный моряк, Народный герой Югославии.
 Шкорпик, Иосип (1892—1973) — югославский военный деятель чешского происхождения.